Beyl ist der Familienname von:

 Alfred Beyl (1886–1977), französischer Radsportler
 Edmund Beyl (1901–1969), deutscher Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Beyl Head
 Beyel
 Bayl
 Bayle
 Beil (Begriffsklärung)